Golden Gate má více významů:

 Golden Gate Bridge – most přes stejnojmenný průliv
 Golden Gate (průliv)